Courdault est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Courdault, (Charente-Maritime), aujourd'hui intégrée à Saint-Pierre-d'Amilly
 Courdault, (Vendée), aujourd'hui intégrée à Bouillé-Courdault